Die Fußball-Amateurliga Berlin 1970/71 war die einundzwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der Berliner SV 1892 wurde Berliner Amateurmeister 1971, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Regionalliga war der BFC Meteor 06, während der Lichtenrader BC 25, der VfB Hermsdorf und der SC Berliner Amateure aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1970/71 auf f-archiv.de

1970
Fußballsaison 1970/71